Светлана Виноградова:
 Виноградова, Светлана Васильевна (1926—2013) — советский и российский химик, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Виноградова, Светлана Михайловна (1950—2019) — российский политолог, почётный профессор СПбГУ.
 Виноградова, Светлана Олеговна (род. 1987) — российская сноубордистка.